Крис Уэ́ллс (; ) — валлийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Уэльса участник  и двенадцати  (лучший результат — восьмое место в  году).В составе смешанной сборной Уэльса участник двух  (чемпионы в  году).

Играет в основном на позиции третьего.

Начал заниматься кёрлингом в 1972.

Достижения 
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Уэльса
Чемпионы Европы по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Уэльса